A Horrorcore a hiphop zene alműfaja. Témája a horror, melyet lírai elemekkel, ábrázoló jelleggel dolgoz fel, esetenként természetfölötti témákat is érintve. Eredete a hardcore hiphop és a gengszter rap. Szövegelése gyakran erőszakos.

Előadók

 Flatlinerz
 Gravediggaz
 Geto Boys (vagy Ghetto Boys)
 The Keepa
 Esham
 Sicktanick
 Smokey
 Fritenite
 Shy One
 Blaze Ya Dead Homie
 Tech N9ne
 Insane Clown Posse
 Mars
 Twizted
 Big L
 Necro
 Killa C
 Boondox
 Ganksta N-I-P
 Anybody Killa
 Ghostemane
 Pouya
 $uicideboy$
 Bones

Eredete
A horrorcore stilisztikai eredete a Geto Boys debütáló albumára vezethető vissza a Making Trouble-re, mely tartalmazza a sötét és erőszakos horror-befolyásos zenét az "Assasins", mely idézett volt Joseph Bruce által (Violent J a horrorcore csapatból az Insane Clown Posseból, az ő könyvében Behind The Paint mint az első horrorcore dal. Ő mondta hogy a Geto Boys folytatta úttörőként a stílust az ő kiadójával, Grip It! On That Other Level, dalokkal mint például a "Mind of a Lunatic" és a "Trigga-Happy Nigga. "Ganksta N-I-P debütáló albuma The South Park Psycho (1992)ami tartalmazza a "Horror Movie Rap" című dalt, mely mintázta a hangsávot a Halloween című filmből (1978). Big L egyetlen debütálója "Devil's Son" (1993) ami egy figyelembe vett horrorcore. Az Insane Poetry csapat egyik debütálója a Grime Realityn (1992) és Esham a Boomin' Words from Hell-lel (1989),mindkét beépített horror képekkel az ő dalszövegében. Kool Keith azt állítja, hogy a "horrorcore feltalált". Az Icons of Hip Hop szerint "Van sok vita arról aki alkotta a horrorcore kifejezést, "de a világ kiemelést szerzett 1994-ben a Flatinerz U.S.A. (Under Satan's Authority) rádöbbenésével és Gravediggaz' 6 Feet Deep.

Jellemzői/Jellegzetességei
A horrorcore meghatározza a hiphop stílusát hogy összpontosít a horror befolyásolta témák körül, hogy tartalmazhatnak sátánizmust, önkárosító kannibalizmust, öngyilkosságot, gyilkosságot, kínzást, erőszakot és természetfölötti témákat. A szövegek gyakran inspirálják horror filmek, rosszkedvű hardcore beattel. Mars (rapper) szerint "Ha elrabolod Stephen Kingt vagy Wes Cravent és ledobod őket egy rap beattel, tehát ki én vagyok. "A Horrorcore leírta az Entertainment Weekly által 1995-ben mint a "blend of hardcore rap and bloodthirsty metal. "A horrorcore szövegelése néha a Death metal hasonmása,

Hiphopstílusok